Quadra (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Quadra (geslacht), een geslacht van vliegen (Brachycera) uit de familie van de sluipvliegen (Tachinidae)
 Quadra (album), een album van Sepultura uit 2020